Muckensturm kommt mehrmals vor: 

 als Ortsteil Muckensturm (Heddesheim) der Gemeinde Heddesheim im Rhein-Neckar-Kreis
 als Stadtteil Muckensturm (Stuttgart) im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt
 als Roman Muckensturm (Roman) von Paula Buber

siehe auch: Muggensturm (Begriffsklärung)